Marienstraße 2 steht für:

 Marienstraße 2 (Lingen)
 Marienstraße 2 (Neustrelitz)
 Marienstraße 2 (Norderney)
 Marienstraße 2 (Stralsund)